

Geografia 
 Brisighella – comune italiano della provincia di Ravenna in Emilia-Romagna

Persone 
 Carlo Brisighella – pittore italiano
 Carlo Brisighella Eismann – pittore italiano

Altro 
 Olio di oliva Brisighella – olio di oliva D.O.P. dell'Emilia-Romagna